Египетская пустынная кобра () — ядовитая змея из семейства аспидов (Elapidae).

Описание 
Общая длина достигает 90—120 см. Голова вытянута. Средней толщины змея с гладкой, блестящей чешуёй и маленькими глазами. Обычно чёрного или очень тёмного серого цвета. Имеет небольшой капюшон, который она раскрывает, чтобы предупредить врага.

Образ жизни 
Населяет пустыни, скалистые участки, парки, пустоши у городов и сёл. Активна ночью. Питается ящерицами, другими змеями, мелкими млекопитающими и птицами.

Если капюшон и шипение не останавливают врага, то кобра применяет свои ядовитые зубы. Чаще всего сохраняет яд и старается не тратить его впустую: бросается на врага, не раскрывая пасти, или кусает, а не впрыскивает яд. Однако если противник змеи не понимает этих намеков, то кобра начинает действовать серьёзно.

Яд достаточно мощный и быстродействующий, основу которого составляют нейротоксины. Яд воздействует на нервную систему: разрушаются нервные ткани, возникает паралич и уже через 15 минут наступает смерть из-за дыхательной недостаточности.

Размножение 
Это яйцекладущая змея. Самка откладывает от 10 до 17 яиц. Через 2 месяца появляются молодые кобры длиной 25 см.

Распространение 
Вид распространён в Египте, на юге Израиля, севере Саудовской Аравии, западе Иордании. Иногда встречается в Сирии и Ливане.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Esterbauer, H. 2005. Die Schwarze Wüstenkobra — ökologische und verhaltensbiologische Beobachtungen an Walterinnesia aegyptia. Reptilia (Münster) 10 (5): 63-65
 Schmidt, K. E, & INGER, R. F. 1957. Living Reptiles of the World. Doubleday & Co., 287 pp.

Животные, описанные в 1887 году
Аспиды
Пресмыкающиеся Африки
Пресмыкающиеся Азии